Girolamo Dandini (1509-1559), cardinal italien ;
Jérôme Dandini (1554–1634), jésuite italien ;
Cesare Dandini (1596-1657), peintre italien ;
Vincenzo Dandini (1607-1675) son frère, peintre italien ;
Pier Dandini (1646-1712), son neveu, peintre italien ;
Ercole Dandini (1759-1840), cardinal italien.